Placido Fabris (pittore)
 Placido Fabris (garibaldino)